Helge Berglund kan syfta på bland andra:

 Helge Berglund (politiker) (1903-1980), socialdemokratisk politiker och hockeyförbundets ordförande
 Helge Berglund (kanslisekreterare) (1889-1971), svensk kanslisekreterare och författare